

Geografia
 Bunbury – città situata nella regione di South West, in Australia Occidentale
 Bunbury – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Cheshire
 Bunbury – località australiana, situata nell'Australia Meridionale

Persone
 Alex Bunbury – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 canadese
 Enrique Bunbury – cantautore spagnolo
 Kylie Bunbury – attrice canadese
 Teal Bunbury – calciatore canadese naturalizzato statunitense